Kabuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kabuh, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kabuh, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar